Rapina a mano armata (The Killing) – film del 1956 diretto da Stanley Kubrick
The Killing (Forbrydelsen) – serie televisiva danese
The Killing – serie televisiva statunitense del 2011, remake della serie danese, in onda su AMC.